Михаил Николаевич Гирс ( — 27 ноября 1932, Париж) — русский дипломат, посол в Константинополе и Риме, тайный советник, гофмейстер.

Биография 
Представитель старинного русского дворянского рода шведского происхождения, сын министра иностранных дел Николая Карловича Гирса. Родился  года.

Окончил Пажеский корпус. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 годов и был награждён знаком отличия Военного ордена 4-й степени.

По окончании войны в 1878 году поступил на службу в Министерство иностранных дел. В 1886 году пожалован в звание камер-юнкера, в 1891 году — в звание камергера. С 1894 года младший советник Министерства иностранных дел. 2 апреля 1895 года Гирс был произведён в действительные статские советники.

С 1895 года посланник в Бразилии и по совместительству в Аргентине. В 1898—1901 годах посланник в Китае, за деятельность в период подавления боксёрского восстания был награждён орденом Святой Анны 1-й степени с мечами. В последующие годы посланник в Баварии (1902 год) и Румынии (1903—1911 годы).

В 1911—1914 годах Гирс был Чрезвычайным и Полномочным послом при Его Величестве Султане (в Константинополе). В 1915 году он занял пост посла России в Италии и являлся старейшиной дипломатического корпуса в Риме.

Во время Октябрьской революции находился за границей, остался в эмиграции и поселился в Париже. Оказавшись старейшим из русских дипломатов в эмиграции возглавил совет бывших послов, входил в состав Русского политического совещания. Был представителем генерала П. Н. Врангеля при командовании союзников.

Действительный член Русского географического общества с  1891 года.

Скончался в Париже 27 ноября 1932 года. Похоронен на кладбище Батиньоль.

Семья 
 Сестра — Наталья Николаевна (29.05.1850—21.06.1885), фрейлина
 Брат — Николай Николаевич (4.03.1853—20.09.1924), камергер; советник русского посольства в Париже; сенатор 
 Сестра — Ольга Николаевна (3.12.1854—1924), фрейлина, замужем за Георгием Константиновичем Розетти-Солеску (1853—1916), румынским посланником в России
 Брат — Александр Николаевич (1861—1920) — камергер, Енисейский губернатор 1906—1909 гг. 
 Брат — Константин Николаевич (29.03.1864—1934/40) 
 Сестра — Мария Николаевна (21.04.1867—15.05.1867) 
 Сестра — Вера Николаевна (1872—1935), фрейлина

Награды 
Российские:
 Знак отличия Военного ордена 4-й степени (1877)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1898)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1900 )
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1908)
 Орден Белого орла (1912)
 Медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»
 Медаль «В память царствования императора Александра III»
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Иностранные:
 румынский крест «За переход через Дунай» (1878)
 сербский орден Такова командорский крест (1883)
 персидский орден Льва и Солнца 2 степени (1886)
 прусский орден Короны 2 степени (1890)
 бухарский орден Золотой Звезды 1 степени (1893)
 французский орден Почетного легиона командорский крест (1894)
 португальский орден Непорочного Зачатия большой крест (1895)
 турецкий орден Меджидие 2 степени (1895)
 датский орден Данеброга большой крест (1902)
 итальянский орден Святых Маврикия и Лазаря большой офицерский крест (1902)
 баварский орден Святого Михаила «За заслуги» большой крест (1903)
 румынский орден Короны 1 степени (1906)
 медаль в память 40-летнего юбилея царствования короля Румынии (1906)
 румынский орден Звезды 1 степени (1910)
 греческий орден Спасителя 1 степени (1910)
 иерусалимский золотой крест с частицей Животворящего Дерева, со званием Кавалер Святого Гроба (1913)

Примечания

Литература 
 Список гражданским чинам первых трёх классов на 1910 год. — , 1910. — С. 303—305.
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 тт. / Сост. В. Н. Чуваков. — Т. 2. Г—З. — , 1999. — С. 103. — ISBN 5-7510-0169-9.

Ссылки 
 Деятели русского зарубежья
 Гирс Михаил Николаевич на сайте «Хронос»

Михаил Николаевич
Выпускники Пажеского корпуса
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Тайные советники
Гофмейстеры (Российская империя)
Персоналии:Белое движение
Русские эмигранты первой волны во Франции
Послы Российской империи в Османской империи
Послы Российской империи в Бразилии
Послы Российской империи в Аргентине
Послы Российской империи в Китае
Послы Российской империи в Румынии
Послы Российской империи в Италии
Послы Российской империи в Баварии
Кавалеры знака отличия Военного ордена IV степени‎
Кавалеры ордена Благородной Бухары
Кавалеры ордена Льва и Солнца 2 степени
Кавалеры ордена Меджидие 2-й степени
Кавалеры ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вила-Висозской
Командоры ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Таковского креста
Великие офицеры ордена Святых Маврикия и Лазаря
Кавалеры Большого креста ордена Данеброг
Кавалеры креста «За переход через Дунай» (Румыния)
Кавалеры ордена Короны Румынии 1 степени
Кавалеры Большого креста королевского ордена Звезды Румынии
Кавалеры Большого креста ордена Спасителя
Кавалеры ордена Короны 1-го класса (Пруссия)
Похороненные на кладбище Батиньоль
Члены Русского географического общества до 1917 года